Systole (hart), de fase waarin de kamers van het hart samentrekken
Systole (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen